Бучацький колегіум — одна з назв Бучацької василіянської гімназії.
 Бучацький колегіум імені святого Йосафата — сучасний духовно-освітній центр УГКЦ.

Освіта в Бучачі